«Кара Караев» () — станция первой (Красной) линии Бакинского метрополитена. Расположена между станциями «Мешади Азизбеков» (ныне Кёроглу) и «Нефтчиляр». Станция названа в честь композитора Кара Караева. До 1991 года носила название «Аврора».

Характеристика 
Станция открыта 6 ноября 1972 года одной очередью с соседними станциями «Мешади Азизбеков» и «Нефтчиляр». Тема оформления станции, напрямую связана с её прошлым названием, в память о легендарном крейсере, ставшем символом Октябрьской революции. Светящиеся колонны, поддерживающие легкий, освещенный плафон, решенный в виде «шебеке», создают праздничное настроение, заставляя забыть о подземелье. Тему Октября подчеркивают чеканки, расположенные на стенах в концах подземного вестибюля, на которых изображены сцены из вооруженного восстания, В. И. Ленин и силуэт крейсера «Аврора». На противоположно расположенных чеканках отражены достижения Азербайджанской республики за годы Советской власти.

Интересные факты 
При въезде на станцию звучит мелодия из балета Кара Караева «Семь красавиц».

Примечания

Ссылки 
 Станция на сайте «Мир метро»

Станции Бакинского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Кара Караев